Mahadewa – w hinduizmie jedna z postaci boga Śiwy
 Mahadewa – postać z dziejów buddyzmu
 Mahadewa – gaun wikas samiti we wschodnim Nepalu